Earlville kan syfta på:

 Earlville, Illinois
 Earlville, Iowa
 Earlville, New York